Ruffini puede referirse a:
Angelo Ruffini, histólogo y embriólogo italiano;
Corpúsculos de Ruffini, situados en la piel;
Paolo Ruffini, matemático italiano;
Regla de Ruffini, para resolver polinomios;
Teorema de Abel-Ruffini.